Stampede, terme pouvant être traduit par « bousculade » en français, peut désigner :

Musique 
 Stampede, un album des Doobie Brothers sorti en 1975.
 Stampede, un album du Krokus datant de 1990.
 Stampede, un album de Hellyeah, sorti en 2010.
 Stampede, une chanson de Dimitri Vegas & Like Mike, DVBBS et Borgeous datant de 2013.
 Stampede, une chanson du groupe Accept parue sur l'album Blind Rage sorti en 2014.

Groupe 
 , un groupe britannique de hard rock formé en 1981.

Films 
 One Piece: Stampede, quatorzième film issu du manga One Piece sorti en 2019.

Jeu vidéo 
 , une cartouche de jeu vidéo sortie en 1981 pour Atari 2600.

Lieux 
 Stampede Corral, un amphithéâtre situé à Calgary en Alberta.

Voir aussi 
 Calgary Stampede, un grand festival de culture western, qui se targue d'être le plus grand spectacle en extérieur au monde, organisé chaque année à Calgary.
 Stampede Wrestling, une fédération de catch canadienne basée à Calgary.
 Stampede de l'Idaho est une équipe de la NBA Development League basée à Boise dans l'Idaho.
 Stampede de Sioux Falls, une franchise de hockey sur glace situé à Sioux Falls aux États-Unis.